Het tennistoernooi van Wimbledon in 2010 werd bij de mannen het dubbelspel van 22 juni tot en met 3 juli gehouden in het Londense Wimbledon. Titelverdedigers zijn Daniel Nestor en Nenad Zimonjić die het herendubbelspel de afgelopen 2 edities wonnen.

Vooraf

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Wedstrijden

Laatste 4

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Externe links 
 Officiële website van Wimbledon (Trekking)
 Officiële website van Wimbledon (Trekking kwalificatietoernooi)
 Officiële website van Wimbledon (Uitslagen)

Wimbledon
ITF-toernooi in 2010